Rumo é a direção que você deseja ir
 Rumo (Trento) - uma comuna italiana
 Rumo (náutica) - ângulo entre uma dada direcção e uma direção de referência
 Rumo Logística - grupo ferroviária e logística brasileira
 Grupo Rumo - um grupo musical brasileiro
 Consiglio di Rumo, comuna italiana da Lombardia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos